Гонсалес, Франсиско:
 Гонсалес, Франсиско (род. 1955) — американский и парагвайский теннисист и теннисный тренер.
  (род. 2001) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Франсиско Хавьер (Фран) (род. 1976) — испанский футболист, футболист 1993 года в Испании.
 Гонсалес, Франсиско Хосе Крус (род. 1945) — мексиканский юрист и дипломат.
 Составная фамилия 
 Гонсалес Боканегра, Франсиско (1824—1861) — мексиканский поэт, автор текста гимна Мексики.
  (1901—1976) — мексиканский политик, генеральный прокурор республики и губернатор штата Дуранго.
  (1927—2015) — испанский романист, лауреат премии «Планета».
  (род. 1944) — испанский финансист, президент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.